Il singolare del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jonathan Stark che ha battuto in finale Kelly Evernden 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Arias (primo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Chris Garner (primo turno)
 Karsten Braasch (quarti di finale)

 Francisco Montana (secondo turno)
 Glenn Layendecker (secondo turno)
 Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Steve Bryan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1991